Undisputed WWE Tag Team Championship odnosi się do obu poniższych: 
WWE Raw Tag Team Championship, męskie mistrzostwo tag teamowe brandu WWE Raw 
WWE SmackDown Tag Team Championship, męskie mistrzostwo tag teamowe brandu WWE SmackDown

W amerykańskiej promocji wrestlingu WWE termin ten odnosi się do tag teamu, który razem posiada i broni obu mistrzostw, chociaż oba tytuły zachowują swoje indywidualne rodowody.